«Игроки́ в ша́хматы»:
 «Игроки в шахматы» — картина, атрибутируемая Лодовико Карраччи.
 «Игроки в шахматы» — картина, атрибутируемая представителю школы Караваджо.

См . также 
  (картины)